Bread Loaf Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bread Loaf Mountain (Connecticut)
 Bread Loaf Mountain (Vermont)